Paradise Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Paradise Hills (Colorado)
 Paradise Hills (Kentucky)
 Paradise Hills (New Mexico)
 Paradise Hills (San Diego), Stadtteil von SanDiego, Kalifornien

Filme:
 Paradise Hills (2007), US-amerikanischer Film von Mike Cohen
 Paradise Hills (2019), spanischer Film von Alice Waddington

Siehe auch:
 Paradise Hill